Бланзе може да се односи на:

 Бланзе (Вијена), насељено место у Француској, у департману Вијена
 Бланзе (Меза), насељено место у Француској, у департману Меза
 Бланзе сир Бутон, насељено место у Француској, у департману Приморски Шарант